Восемнадцатый Чемпионат Южной Америки был проведен в Сантьяго, столице Чили. Он стартовал 14 января 1945 года матчем  — , а завершился 28 февраля 1945 года матчем  — . Этот розыгрыш был дополнительным, поэтому победитель не получил никаких наград, однако позже турнир был признан КОНМЕБОЛ (как и все дополнительные) официальным чемпионатом.

Участники 
 
 
 
 
 
 
 

 и  отказались от участия в турнире.

Составы команд

Матчи 
Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 7 команд, где все стречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

14 января, 1945

18 января, 1945

18 января, 1945

21 января, 1945

24 января, 1945

28 января, 1945

31 января, 1945

7 февраля, 1945

11 февраля, 1945

15 февраля, 1945

18 февраля, 1945

21 февраля, 1945

25 февраля, 1945

28 февраля, 1945

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Мендес
  Элено

5 мячей
  Адемир
  Juan Alcantara
  А. Гарсия

4 мяча
  Мартино, Понтони
  Guillermo Clavero
  Victor Aguayo

3 мяча
  Desiderio Medina
  Порта

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1945 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1945 году
Январь 1945 года
Февраль 1945 года
Чемпионаты Южной Америки в Чили
Спорт в Чили в 1945 году
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
Международные соревнования по футболу в Чили